Светска лига у одбојци 2012. је било 23. издање Светске лиге на коме је учествовало 16 селекција које су се такмичиле по групама од 18. маја до 8. јула. 2012. Завршни турнир је одржан у Софији, Бугарска од 4. до 8. јула.

На завршном турниру је учествовало шест екипа подељених у две групе, из којих су се по две првопласиране екипе пласирале у полуфинале.

Титулу је освојила репрезентација Пољске победивши САД са 3:0, док је у утакмици за треће место Куба победила Бугарску са 3:2.

За најбољег играча овогодишњег издања Светске лиге проглашен је пољак Бартош Курек.

Систем такмичења 
У првој фази такмичења 16 екипа је било подељено у 4 групе. У групи су играли свако са сваким по четири утакмице. Свака репрезентација је била домаћин по једног турнира.

Ово је друга сезона у којој се примењивао нови систем бодовања.
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Земље учеснице

Квалификације

Група А

Прва недеља - Хамамацу, Јапан

Друга недеља - Санто Доминго, Доминиканска Република

Трећа недеља - Калињинград, Русија

Четврта недеља - Нови Сад, Србија

Табела групе А

Група Б

Прва недеља - Торонто, Канада

Друга недеља - Катовице, Пољска

Трећа недеља - Сао Бернандо до Кампо, Бразил

Четврта недеља - Тампере, Финска

Табела групе Б

Група Ц

Прва недеља - Фиренца, Италија

Друга недеља - Лион, Француска

Трећа недеља - Квангџу, Јужна Кореја

Четврта недеља - Далас, САД

Табела групе Ц

Група Д

Прва недеља - Франкфурт на Мајни, Немачка

Друга недеља - Буенос Ајрес, Аргентина

Трећа недеља - Гимарајеш, Португал

Четврта недеља - Софија, Бугарска

Табела групе Д

Завршни турнир

Група Е

Група Ф

Полуфинале и финале

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 Званични вебсајт Светске лиге 2012. 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Бугарској
Спорт у Софији
Одбојка у 2012.